Continental Divide ou Great Divide est le nom donné à la portion nord-américaine des crêtes montagneuses qui marquent la ligne de partage des eaux entre l'océan Pacifique, l'océan Atlantique (y compris le golfe du Mexique) et l'océan Arctique.

 Continental Divide est un film de Michael Apted sorti en 1981.